Buckhorn Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Buckhorn Township, Baxter County, Arkansas
 Buckhorn Township, Sevier County, Arkansas
 Buckhorn Township, Brown County, Illinois
 Buckhorn Township, Harnett County, North Carolina
 Buckhorn Township, Wake County, North Carolina